Фінал чемпіонату світу з футболу 1982 — футбольний матч, у якому визначався переможець чемпіонату світу з футболу 1982 року. Матч відбувся 11 липня 1982 року на стадіоні Сантьяго Бернабеу у столиці Іспанії, місті Мадрид. У матчі зустрілися збірна Італії та збірна ФРН. Гра завершилась з рахунком 3:1 на користь італійців, котрі здобули свій третій чемпіонський титул.

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Протокол матчу на сайт ФІФА 

Чемпіонат світу з футболу 1982
1982
Матчі збірної Італії з футболу
Матчі збірної Німеччини з футболу
Події 11 липня
Липень 1982